East Rutherford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Rutherford (New Jersey)
East Rutherford (Pennsylvania)